de kozakkenhetman Ivan Mazepa
 de aan hem gewijde opera Mazeppa van P.I.Tsjaikovski
 het aan hem gewijde symfonische gedicht Mazeppa van Franz Liszt
 de plaats Mazeppa in Minnesota